Тавера има више значења:

 Тавера (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Тавера, Уерта лос Магејес (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику